Расенган е техника създадена от бащата на Наруто-Минато. Той не я довършва заради смъртта си. Расенгана представлява концентрация на чакра в едната ръка и получаване на топка от чакра. След това топката се забива в корема на противника и той се завърта и се отблъсква. Расенган може да придобива различна външна форма както става във филм 1,2,3. В първия филм Наруто успява да създаде расенган като дъга, познат под името "seven colored chakra" или "seven colored rasengan". Във филм 2 с помощта на бивш противник да създаде два расенгана - единият е обикновеният, а другият е червен на име Temujin. Във филм 3 Наруто успява да направи лилав расенган познат като "Dark Rasengan" с помощта на крал, който отначало е страхлив, но след като помага на Наруто вече не го е страх от почти нищо. В Наруто Шипуден Наруто се е научил да използва "Great Sphear Rasengan" и "Rasen Shuiriken". Другият нинджа, който използва расенгана, е Джирая. Учителят на Наруто, Хатаке Какаши, който е ученик на бащата на Наруто също е овладял расенган, но използва райкири или светкавично острие.

Наруто